Miejscowości w USA:
 Decorah – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
Gminy w USA:
 Decorah (ang. Decorah Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek